Mosler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mosler (1895–1962), österreichischer Landespolitiker 
 Carl Mosler (1869–1905), deutscher Verwaltungsbeamter
 Claus Mosler (1913–1999), deutscher Bankier
 Dominik Mosler (1822–1880), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Eduard Mosler (1873–1939), deutscher Bankier
 Friedrich Mosler (1831–1911), deutscher Internist, Psychiater und Hochschullehrer
 Gudrun Mosler-Törnström (* 1955), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hannes B. Mosler (* 1976), deutscher Koreanist
 Hans Mosler (1879–1970), deutscher Gymnasiallehrer, Schulleiter und Historiker

 Henry Mosler (1841–1920), US-amerikanischer Maler
 Hermann Mosler (1912–2001), deutscher Völkerrechtler
 Hermann Mosler (Politiker) (1838–1891), Hochschullehrer, Katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hugo Mosler (1875–1956), Professor der Fernmelde- und Funktechnik, Brauereidirektor
 Jürgen Mosler (* 1955), deutscher rechtsextremer Politiker
 Karl Mosler (Jurist) (1872–1946), deutscher Jurist und Richter
 Karl Mosler (* 1947), Mathematiker und Statistiker, Sohn von Hermann Mosler
 Karl Josef Ignatz Mosler (1788–1860), deutscher Kunstgelehrter

 Mariella Mosler (* 1962), deutsche Installationskünstlerin
 Peter Mosler (* 1944), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Raimund Mosler (1886–1959), deutscher Maler
 Rudolf Mosler (* 1959), Arbeits-, Wirtschafts- und Europarechtler und Vizerektor der Universität Salzburg
 Warren Mosler, US-amerikanischer Ökonom
 Wilhelm Mosler (1873–1945), Generalstaatsanwalt in Stettin

Mosler bezeichnet außerdem:
 Mosler Automotive, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mosler MT900, ein Renn- und Sportwagen

Siehe auch:
 Moßler